Saint-Gengoux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Gengoux-le-National, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Gengoux-de-Scissé, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,